Mykonos: LKP Casting 03 é um filme pornográfico  voltado para o público gay dirigido por Ettore Tosi para a Lucas Kazan Productions em 2003. Terceiro na série LKP Casting que iniciou-se anos antes com  The Road to Naples, Mykonos foi filmado na Itália e nas ilhas Gregas, tendo sido premiado para o GayVN Award de 2004 como Melhor Produção Amadora.

Elenco
Max Veneziano
Ettore Tosi
Luca Benelli 
David Havien 
Lorenzo Capuano 
Daniele Castaldo 
Giovanni Davino 
Mamo Vallicelli 
Enzo Variale 
Marco Costa

Prêmios
GayVN Award como "Best Amateur Video'.

Referências

Ligações externas
1. Mykonos at LucasKazan.com
2. Mykonos on IMDb

Filmes pornográficos da Itália
Filmes pornográficos gays